Ю́ношеская сбо́рная Украины по футбо́лу — футбольная сборная Украины из игроков младшей возрастной категории.  

Существуют следующие юношеские сборные:
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 16 лет)
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 17 лет)
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 18 лет)
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 19 лет) 
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 20 лет)